2 miejscowości w Polsce: 
 Bogdany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Frombork 
 Bogdany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo 

Zobacz też: Bogdany Wielkie